Esta edição da Copa do Brasil contou com a presença de 64 clubes. Neste ano participam os 26 campeões estaduais, com exceção do Coritiba e do Cruzeiro. Além deles estiveram presentes os clubes melhores colocados em seus estaduais, mais algumas vagas definidas pelas Federações locais, que indicaram as equipes.

Ficaram de fora da disputa da Copa do Brasil os clubes que estavam disputando a Taça Libertadores: Cruzeiro, Santos, São Paulo, Coritiba e São Caetano.

O Esporte Clube Santo André foi o Campeão da Copa do Brasil de 2004 e classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 2005. Foi apenas a segunda vez que o campeão da Copa do Brasil não foi um time participante da Série A do Campeonato Brasileiro do mesmo ano.

Participantes

Principais artilheiros

Classificação final 
Classificação final

Confrontos

Final

Premiação 

2004
Futebol de 2004 no Brasil